Le Grand Jeu (1934), een film uit 1934 onder regie van Jacques Feyder
 Le Grand Jeu (1954), een film uit 1954 onder regie van Robert Siodmak